Жеравице могу бити:

 Жеравице (Хан Пијесак), насељено мјесто у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Жеравице (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Жеравице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република